La ULEB Cup 2004-2005 ha visto la vittoria del Lietuvos Rytas sul Makedonikos. Pete Mickeal (Makedonikos) venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Fase finale

Squadra vincitrice

Premi

Riconoscimenti individuali
 Eurocup Finals MVP:  Robertas Javtokas,  Lietuvos Rytas

Voci correlate
Euroleague Basketball 2004-2005
FIBA Europe League 2004-2005
FIBA Europe Cup 2004-2005
Lega Adriatica 2004-2005
Lega Baltica 2004-2005

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
Eurocup